Август Леопольд Солдан (1870—1942) — фінський художник-пейзажист.
 Август Фрідріх Солдан (1817—1885) — фінський хімік, інженер-лейтенант, перший директор Фінської монетного двору.
 Августа Солдан (1826—1886) — фінська пейзажистка.
 Бйорн Солдан (1902—1953) — фінський фотограф і кінорежисер.
 Едмундо Пас Солдан (* 1967) — болівійський письменник.
 Карл Густав фон Солдан (? — 1746) — прусський полковник, командувач 6-го гусарського полку.
 Маріано Феліпе Пас Солдан (1821—1886) — міністр закордонних справ Перу (1867), міністр юстиції, освіти і культури Перу (1869—1870).
 Нарцісо Солдан (1927—1987) — італійський футболіст-воротар.
 Сандра Солдан (* 1973) — бразильська триатлоністка.
 Сільвіо Солдан (* 1935) — аргентинський телеведучий.
 Венні Солдан-Бруфельдт (1863—1945) — фінська художниця, графік, ілюстратор.
 Хосе Грегоріо Пас Солдан (1808—1875) — прем'єр-міністр Перу (1862—1863).

 14190 Солдан — астероїд головного поясу.